Corps Teutonia Berlin ist der Name folgender Studentenverbindungen:
 
 Corps Teutonia Berlin (KSCV) → Corps Vandalia-Teutonia Berlin#Teutonia 
 Corps Teutonia Berlin (WSC) im Weinheimer Senioren-Convent